Киртхар может означать:
 Киртхар — национальный парк в Пакистане;
 Киртхар — горный хребет на юго-востоке Иранского нагорья.